Ю́лия Ива́новна Буры́гина (1930—2001) — советская актриса театра и кино, .

Биография 
Ю. И. Бурыгина родилась 27 марта 1930 года. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1954 года работала в Малом Театре.

Снялась в нескольких фильмах своего супруга, режиссёра Г. И. Полоки.

Ушла из жизни 12 сентября 2001 года. Похоронена на Химкинском кладбище, участок 153Б.

Награды и звания 
 заслуженная артистка РСФСР (1990)
 Орден Дружбы (1999)

Творчество

Театральные работы 
 «Крылья» А. Е. Корнейчука — Лида
 «Порт-Артур» А. Н. Степанова — Варя Белая
 «Деньги» — Ольга
 «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. М. Достоевского — Настенька
 «Иванов» А. П. Чехова — Бабакина
 «Когда улыбались звезды» — Лиля Хомуток
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Лиза
 «Гроза» А. Н. Островского — Варвара
 «Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского — Поликсена
 «Доктор философии» Б. Нушича — Марица 
 «Не всё коту масленица» А. Н. Островского — Круглова 
 «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островского — Антрыгина
 «Красавец-мужчина» А. Н. Островского — Аполлинария Антоновна
 «Холопы» П. П. Гнедича — Мина
 «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского — Карпухина
 «Свои люди — сочтёмся» — Устинья Наумовна
 1956 — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого. Режиссёр: Б. И. Равенских — Марина

Снималась в фильмах-спектаклях Малого Театра:

 1986 — Женитьба Бальзаминова — Антрыгина
 1987 — Каменный цветок — барыня
 1989 — Холопы — Мина

Работала на радио (участвовала в записи спектакля «Ангарские были», 1962).

Фильмография 
 1966 — Республика ШКИД — Элла Андреевна Люмберг (Эланлюм), преподаватель немецкого языка
 1968 — Интервенция — Жанна Барбье, коммунистка
 1972  - Развод по-нарымски - Анна Борисовна Старкова, председатель сельсовета
 1981 — Наше призвание — Эльза Густавовна Канцель (Эльгуста), преподаватель музыки
 1986 — Я вожатый форпоста — Эльза Густавовна Канцель (Эльгуста), преподаватель музыки''

Примечания

Ссылки 
 Государственный Академический Малый Театр

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоны без указанного места рождения
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Химкинском кладбище